Киово:

 Киово — прежнее название города Лобня.
 Киово — озеро, расположенное на территории города Лобня Московской области.

См. также 
 Киово-Качалово
 Киево